Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1964 werd gespeeld van zaterdag 20 juni t/m woensdag 1 juli 1964 door 17 deelnemers in de Italiaanse stad Meran. 
Vjatsjeslav Sjtsjogoljev uit de Sovjet-Unie werd winnaar met 27 punten uit 16 partijen. 
Hij eindigde hiermee 2 punten voor zijn landgenoot Iser Koeperman en behaalde hiermee de wereldtitel.

Eindstand

Externe links
 Eindstand op Toernooibase
 Nieuwe Leidsche Courant, 02/07/1964; p. 9/14

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Italië
Dammen in 1964
Sport in Zuid-Tirol
Dammen